Китожва́чные  — безранговая клада китопарнокопытных, объединяющая современных жвачных, бегемотовых и китообразных. Подразделяется на две кроновых группы в ранге подотрядов: жвачные (Ruminantia) и Whippomorpha (либо Cetancodonta), относящихся к тотальным группам Ruminantiamorpha и Cetancodontamorpha соответственно. 

По определению М. Сполдинга и коллег (2009), китожвачные являются  кладой, включающей Tursiops truncatus (афалина) и Bos taurus (дикий/домашний бык).

Филогения 
Кладограмма, демонстрирующая предполагаемые филогенетические взаимоотношения между современными семействами китожвачных:

 Подотряд 
 Инфраотряд 
 Семейство 
 Инфраотряд  
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Подотряд Whippomorpha / Cetancodonta
 Инфраотряд 
 Семейство 
 Инфраотряд 
 Парвотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство /
  Семейство 
 Парвотряд 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада Delphinida
 Семейство 
 Семейство  — предположительно вымерли
 Семейство 
 Надсемейство Inioidea
 Семейство 
 Семейство 
 Надсемейство Delphinoidea
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

Примечания 

Китопарнокопытные